Nicktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nicktjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Nicktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn